Alfa TV – rete televisiva bulgara
 Alfa TV – rete televisiva macedone
 Alfa Tv – rete televisiva locale italiana